Papa Giovanni Paolo I (1978);
Papa Giovanni Paolo II (1978-2005);